M-Sport World Rally Team (dawniej: Qatar M-Sport World Rally Team, M-Sport Ford World Rally Team i Stobart M-Sport Ford Rally Team) – brytyjski zespół rajdowy startujący w Rajdowych Mistrzostwach Świata prowadzony przez firmę motoryzacyjną M-Sport Ltd., która od 1996 roku przygotowywała i serwisowała samochody Forda W Rajdowych Mistrzostwach Świata. Siedziba zespołu znajduje się w angielskiej miejscowości Cumbria

Historia 
Od 1996 roku M-Sport Ltd. przygotowywał i serwisował samochody Forda. Jednak za początek startów zespołu M-Sport World Rally Team uważa się 2006 rok kiedy to M-Sport i Ford jeszcze ściślejszą współpracę. Tak, że M-Sport zaczął prowadzić swój zespół, wykorzystujący silniki Forda, ciągle obługując (do 2012 roku) fabryczny zespół Ford World Rally Team. Szefem ekipy został właściciel M-Sport Ltd. Malcolm Wilson. Wilson został także pierwszym kierowcą, który uczestniczył we wszystkich wyścigach sezonu. Jednak najlepiej spisał się wówczas Jari-Matti Latvala, który ukończył Rajd Wielkiej Brytanii na czwartej pozycji. Rok później Henning Solberg dwukrotnie stawał na najniższym stopniu podium - w Norwegii i Japonii. Sezony 2007–2008 ekipa kończyła na czwartej pozycji w klasyfikacji zespołów. W 2009 roku Henning Solberg na trzecim stopniu podium ukończył Rajd Argentyny oraz Rajd Polski. I to on w głównej mierze zapewnił ekipie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.

W sezonie 2011 Norweg Mads Østberg podczas Rajdu Szwecji zajął najlepsze w dotychczasowej historii zespołu miejsce kończąc rajd na drugiej pozycji. Ekipa uplasowała się ostatecznie na trzecim miejscu w klasyfikacji zespołów. Rok później najlepiej w zespole spisywał się Jewgienij Nowikow, który ukończył Rajd Portugalii oraz Rajd Włoch na drugiej pozycji. Zajął szóste miejsce w klasyfikacji końcowej, a Ott Tänak był ósmy. 

W 2013 roku, po zlikwidowaniu zespołu Ford World Rally Team ekipa stała się jedyną korzystającą z samochodów Forda. W tym to sezonie Mads Østberg ukończył Rajd Szwecji oraz Rajd Finlandii na trzeciej pozycji. Po raz kolejny zespół okazał się trzecią ekipą w stawce.

Starty w WRC

Bibliografia 
 Historia zespołu
 Kierownictwo zespołu

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu

Zespoły WRC